Jesús del Monte kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jesús del Monte, Temascaltepec, ort, Delstaten Mexiko, 
 Jesús del Monte, Huixquilucan, ort, Delstaten Mexiko, 

Robotskapade Mexikoförgreningar